Isopescu se poate referi la:
 Claudiu Isopescu
 Constantin Isopescu-Grecul
 Dimitrie Isopescu
 Modest E. Isopescu
 Samuil Isopescu

Vezi și 
 Silvestru Octavian Isopescul

Nume de familie românești